Епархия Иринджалакуды () — епархия Сиро-малабарской католической церкви c центром в городе Иринджалакуда, Индия. Епархия Иринджалакуды входит в митрополию Тричура. Кафедральным собором епархии Иринджалакуды является церковь святого Фомы.

История 

22 июня 1978 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Trichuriensis eparchiae, которой учредил епархию Иринджалакуды, выделив её из епархии Тричура. В этот же день епархия Иринджалакуды вошла в митрополию Эрнакулам — Ангамали.

18 мая 1995 года епархия Иринджалакуды вошла в митрополию Тричура.

Ординарии епархии 

 епископ James Pazhayattil (22.06.1978 — 15.01.2010);
 епископ Pauly Kannookadan (15.01.2010 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2011
 Булла Trichuriensis eparchiae, AAS 70 (1978), стр. 447

Ссылки 

  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Индии
Епархии Сиро-малабарской католической церкви